GWU steht für:
 Gambia Workers’ Union, eine Gewerkschaft im westafrikanischen Staat Gambia
 George Washington University, eine Hochschule in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Gesamtwertumfang, im internen Sprachgebrauch der Deutschen Bahn benutzter Begriff für die Gesamtkosten oder den Umfang einer Investition
 Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, geschichtswissenschaftliche Zeitschrift

gwu steht für:
 Guwamu (ISO-639-3-Code), Varietät von Bidjara, australische Sprache in Queensland

GWU